Contea di Sioux o Sioux County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sioux (Dakota del Nord)
 Contea di Sioux (Iowa)
 Contea di Sioux (Nebraska)